Вудкок:

 Вудкок, Джордж (1912—1995) — канадский писатель, поэт, биограф и историк анархизма, эссеист и литературный критик.
  (1911—2001) — профсоюзный деятель и дипломат США.
 Вудкок, Стефани (более известна как Даймонд Фокс; род. 1973) — американская порноактриса.
 Вудкок, Тони (род. 1955) — английский футболист, нападающий.
 Вудкок, Тони (род. 1981) — новозеландский регбист.
 Вудкок, Уилф (1892—1966) — английский футболист, нападающий.